Чемпионат Европы по международным шашкам среди женщин 2008 года  прошёл с 19 по 28 августа в Таллине (Эстония) по швейцарской системе в 9 раундов. В нём приняли участие 48 спортсменок из 11 стран.

Чемпионкой Европы стала россиянка Тамара Тансыккужина. Второе место заняла представительница Украины Дарья Ткаченко, третье россиянка Матрёна Ноговицына. В командном зачёте первенствовали россияне.

Итоговое положение

Командный зачёт

Ссылки 
 Результаты на сайте EDC
 Результаты на сайте toernooibase

Спорт в Эстонии в 2008 году
2008 год в шашках
Международные спортивные соревнования в Таллине
Август 2008 года
Шашки
Чемпионаты Европы в Эстонии
Международные соревнования по шашкам в Эстонии